Shackleton kan verwijzen naar:

Ernest Shackleton (1874 - 1922), Iers ontdekkingsreiziger op Antarctica
Nicholas Shackleton (1937 - 2006), Brits klimatoloog
Shackleton (film), een Amerikaanse film
Shackleton-krater, een krater op de maan
Shackleton (plaats), een plaats in West-Australië
Avro Shackleton, langeafstandspatrouillevliegtuig van Britse makelij vernoemd naar Ernest Shackleton